Gillé ist der Familienname folgender Personen:

 Sander Gillé (* 1991), belgischer Tennisspieler
 Wilhelm Isaac Gillé (1805–1873), deutscher Bankier und Politiker

Siehe auch:
 Gille